Schlaf Schaf (Alternativtitel: SchlafSchaf.TV) ist eine deutsche Zeichentrickserie aus dem Jahr 2014, die sich biblischen Geschichten widmet.

Handlung 
Die Handlung wird in Form einer Gute-Nacht-Geschichte erzählt und zeigt biblische Ereignisse nach bestimmten Themen. Durch eine lebendige leicht verständliche Darstellung der Charaktere und Sprache ist die Serie an Kinder und Erwachsene gerichtet. Die drei Hauptfiguren sind das SchlafSchaf, Esel und das Schwein.

Produktion und Veröffentlichung 
SchlafSchaf.TV ist ein gemeinsames Projekt vom Bibellesebund und ERF Medien und wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Als Autor war Harry Voß tätig und für die Illustrationen Anna-Karina Birkenstock. Zuständiger Produzent ist Thorsten Scholl.

Die Serie wurde erstmals von dem 6. Januar 2014 bis zu dem 29. Dezember 2014 auf ERF 1 ausgestrahlt. Ab 2017 wurde die Serie mehrmals auf Bibel TV wiederholt. Die einzelnen Themenblöcke erschienen als acht käufliche DVDs.

Episodenliste

Jesus begegnet Menschen

David wird König

Das Volk Israel in Ägypten

Jona in Ninive / Ostern

Die ersten Christen in Jerusalem

Die Geschichte von Josef

Jesus erklärt mit Geschichten

Gott erschafft die Welt

Weihnachten

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Deutschland)
Fernsehserie der 2010er Jahre